Позитивний зворотний зв'язок — це тип зворотного зв'язку, при якому вихідний сигнал підсилює дію вхідного сигналу.

Позитивний зворотний зв'язок разбалансовує систему, і, в кінцевому рахунку, існуюча система трансформується в іншу систему, яка виявляється більш стійкою (тобто в ній починають діяти негативні зворотні зв'язки).

Дія механізму нелінійного позитивного зворотного зв'язку веде до того, що система починає розвиватися в режимі з загостренням.

Прояви і роль позитивного зворотного зв'язку в макроеволюції 
Позитивний зворотний зв'язок відіграє важливу роль в макроеволюції.

Було висловлено припущення, що "у розвитку біоти також є нелінійний позитивний зворотний зв'язок другого порядку між різноманітністю і структурою біоценозів (більше родів — вище альфа-різноманітність (середнє число родів в одному біоценозі) — угруповання стають більш складними, стійкими і «забуференими» — зростає «таксономічна ємність» середовища і середня тривалість існування родів; знижується темп вимирання — зростання різноманітності прискорюється), чим і пояснюється гіперболічна тенденція зростання біорізноманіття.

В цілому, в макроеволюції позитивний зворотний зв'язок призводить до гіперболічного прискорення темпів розвитку, що створює ефект рівномірного розподілу подій по логарифмічній шкалі часу.

Позитивний зворотний зв'язок в соціальних системах 
Як приклад позитивного зворотного зв'язку в соціальних системах можна навести позитивний нелінійний зворотний зв'язок другого порядку між демографічним зростанням і технологічним розвитком, що пояснює гіперболічне зростання чисельності населення Землі, що спостерігалося аж до 70-х років двадцятого століття. Цей позитивний зворотний зв'язок може бути схематично описаний так: технологічне зростання — зростання межі утримуючої здатності землі (розширення екологічної ніші) — демографічний ріст — більше людей — більше потенційних винахідників — прискорення технологічного зростання — прискорене зростання утримуваючої здатності землі — ще швидший демографічний ріст — прискорене зростання числа потенційних винахідників — ще швидше технологічне зростання — подальше прискорення темпів зростання несучої здатності землі тощо.

Див. також 
 Негативний зворотний зв'язок
 Режим з загостренням

Ресурси Інтернету 
 Макроэволюция в живой природе и обществе 
 Гиперболический рост в живой природе и обществе

Посилання 

Зворотний зв'язок
Соціальна еволюція
Макроеволюція
Філософія історії